ГПР — аббревиатура, может означать:

 Генеральный план развития
 Гидропневморессора (авто)
 Главный пеленг развёртывания
 Годовой плановый ремонт
 Горно-пехотная рота (воен.)
 Горнопромышленный район
 Горнопроходческие работы
 Городские планировочные районы
 Городские планировочные районы Сингапура
 Государственное предприятие
 Государственное предприятие радиовещания и радиосвязи (организация, связь)
 Государственный племенной рассадник, госплемрассадник
 Гражданская партия России (политическая партия РФ)
 График производства работ
 Группа пионерских ритуалов
 Группа принятия решений